Сахалин — самый крупный остров Российской Федерации. Кроме того, может означать:

Промышленность 
 Сахалин-1 — нефтегазовый проект.
 Сахалин-2 — нефтегазовый проект.
 Сахалин-3 — перспективный нефтегазовый проект.

Транспорт 
 «Сахалин» — трехмачтовая винтовая шхуна Сибирской флотилии России.
 «Сахалин» — советский танкер типа «Москва», совершивший переход из Батуми в Анадырь в годы Великой Отечественной войны.
 «Сахалин» — серия паромов, используемые в паромной переправе Ванино−Холмск.
 «Сахалин» — российский ледокол, спущен на воду в 2005 году.
 «Сахалин» — корабль измерительного комплекса проекта 1128 на паровых котлах.
 «Сахалин» — фирменный поезд, курсирующий по маршруту Южно-Сахалинск−Ноглики.
 «Сахалин» — компания, осуществляющая пассажирские железнодорожные перевозки в Сахалинской области.

Топоним

Остров 
 Сахалин — отмель, отделяющая залив Провал от озера Байкал.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Сахалин — посёлок в Слуцком районе Минской области.
 Сахалин — посёлок в Солигорском районе Минской области.

Польша 
  — деревня в гмине Тучемпы Буского повята Свентокшиского воеводства.

Россия 
 Сахалин — село в Бурлинском районе Алтайского края, упразднено в 1956 году.
 Сахалин — посёлок в Цильнинском районе Ульяновской области.

Казахстан 
 Сахалин — посёлок городского типа в Карагандинской области Казахстана.

Спорт 
 «Сахалин» — женская волейбольная команда из Южно-Сахалинска.
 «Сахалин» — футбольный клуб из Южно-Сахалинска.
 «Сахалин» — футбольный клуб, существовавший в 1960-х—1990-х годах, представлявший Южно-Сахалинск и Холмск.
 «Сахалин» — хоккейный клуб из Южно-Сахалинска.
 «Сахалин» — баскетбольный клуб из Южно-Сахалинска.

См. также 
 Ближний Сахалин — село в Серышевском районе Амурской области России.
 Остров Сахалин (значения)
 Сахалинка
 Сахалинец